Black Widow kan syfta på:

 Black Widow – en seriefigur i Marvel Comics universum
 Black Widow (film, 2007) – en amerikansk TV-film från 2007 
 Black Widow (film, 2020) – en amerikansk superhjältefilm från 2020 i regi av Cate Shortland
 Black Widow (hentai) – en japansk Hentai-Original Video Animation i två delar med BDSM och skräckinslag
 Black Widow (musikalbum av Lalo Schifrin) – ett musikalbum från 1976 av Lalo Schifrin med Jon Faddis
 Black widows – en nordisk dramaserie
 Addis Black Widow – en svensk musikgrupp
 Northrop P-61 Black Widow – ett amerikanskt nattjaktflygplan

Se även
 Black Widower – avsnitt 21 från säsong tre av Simpsons
 Svarta änkan – flera